Roewer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Friedrich Roewer
 Carl Frederick Roewer